Rostaing est un patronyme qui désigne plusieurs personnes ainsi qu'une entreprise française.

 Rostaing, comte (Goth) de Gérone (fin ) aussi connu comme Rostan ou Rostany ;
 Rostaing d'Arles appelé aussi Rostang , archevêque d'Arles (870-913) ;
 Rostaing (évêque),  évêque d'Uzès, épiscopat en 945 ;
 Rostaing de la Capre (? - † le 22 ou le ), ancien chanoine et « operarius » d’Arles, archevêque d'Arles (-† le ), inhumé à Saint-Trophime ;
 Philippe Joseph de Rostaing (1719-1796), général de division français ;
 Félix Maximilien Rostaing (1900-2009), doyen des français en 2009 ;
 Miguel Rostaing (1900-1983), footballeur péruvien ;
 Charles Rostaing (1904-1999), linguiste français, spécialiste de la toponymie ;
 Hubert Rostaing (né le  à Lyon, mort le  à Paris), clarinettiste et saxophoniste de jazz, ainsi que compositeur, chef d'orchestre et arrangeur de musique de films ;
 Rostaing SA est une entreprise familiale française de tannerie et de fabrication de gants de protection créée en 1789, situé à Villieu-Loyes-Mollon, à une cinquantaine de kilomètres de Lyon.

Voir aussi 
 Olivier Rousteing, styliste
 François Roustang, philosophe

Notes et références 

Patronyme occitan